Música
Mr. Big (banda)
Mr. Big (álbum), da banda homônima

Personagens
Mr. Big (Art of Fighting)
Mr. Big (James Bond)

Desambiguações de artes